Украина — многозначный термин.

 Укра́ина — на Руси до XVIII века название военного пограничья и земель, расположенных на рубеже.
 Украи́на — имя собственное, исторический топоним ряда территорий.
 Поднепровская Украина — историческая область в среднем течении Днепра.
 Слободская Украина — историческая область на северо-востоке современной Украины.
 Украина — государство в восточной Европе.
 (1709) Украина — астероид главного пояса, открыт в 1925 году.
 «Украина» — федеральная автомобильная дорога в России, часть европейского маршрута E 101.
 «Украина» — 16-мм киноустановка.
 «Украина» — модель акваланга.
 «Украина» — второй по величине банк Украины. Обанкротился в 2001 году.
 «Медиа Группа Украина» — медиа-холдинг.
 «Украина» — украинский телеканал. С 2004 года в статусе национального.
 Украина 24 — украинский новостной телеканал.
 «Украина» — польский футбольный клуб, представлявший город Львов.
 «Украина» — государственный полиграфический комбинат Украины.

Здания и сооружения 
 «Украина» — многофункциональный стадион с  покрытием во Львове, построен в 1960 году.
 «Украина» — универсальный магазин в Киеве.
 Национальный дворец искусств «Украина» — один из крупнейших концертных залов Украины, открыт в Киеве в 1970 году.

Гостиницы 
 «Украина» — 16-этажный 4-звёздочный отель в Киеве. Открыт в 1961 году.
 «Украина» — 6-этажный единственный 4-звёздочный отель в Луганске. Открыт в 1952 году.
 «Украина», Рэдиссон Ройал (Рэдиссон-Московская) — 5-звёздочная гостиница в центре Москвы. Открыта в 1957 году.
 «Украина» — 3-звёздочная гостиница в Севастополе.
 «Украина» — закрытая 3-звёздочная гостиница в Чернигове.

Кинотеатры

Населённые пункты 
 Украина — деревня в Горлицком повяте Малопольского воеводства Польши.
 Украина — железнодорожная станция (и населённый пункт) в Серышевском районе Амурской области России.

Транспорт 
 Украина — пассажирский самолёт Ан-10, созданный под руководством авиаконструктора Олега Антонова.
 Украина — заводское название тепловоза ТЭ12 (2ТЭ10) производства Харьковского завода транспортного машиностроения.
 Украина-2 — заводское название тепловоза 2ТЭ40.
 Украина — серия советских междугородних автобусов, выпускавшаяся заводом ЛАЗ.
 «Украина» — скорый фирменный поезд Юго-Западной железной дороги, курсирующий по маршруту Киев — Москва — Киев.
 «Украина» — речной круизный двухпалубный дизель-электроход, с 2010 года переименован в «Булгария».
 «Украина» (ранее — «Адмирал Флота Лобов») — советский и украинский (1993) военный ракетный крейсер, четвёртый корабль проекта 1164 «Атлант». Заложен в 1984 году и не построен, в 2017 году принято решение о его продаже на лом. 
 «Украина» — марка дорожных велосипедов.
 «Украина» — украинское государственное авиапредприятие, осуществляющее воздушные перевозки высших должностных лиц Украины.
 «Украина» — судно Черноморского морского пароходства.

Вооружённые формирования 
 «Украина» — батальон в составе украинской нацгвардии.

См. также 
 Україна (журнал)